Rice kan som auktorsförkortning betyda:

 Marlin E. Rice
 Nathan H. Rice
 Ellen L. Rice

Robotskapade auktorsförkortningar